Satoshi est un prénom japonais courant, généralement masculin.
 Satoshi est un personnage de la série télévisée Pokémon.
 Satoshi est une des dénominations non officielles de la plus petite subdivision (10) de la monnaie électronique Bitcoin.